Вериньш Алдонис Вольдемарович (, 6 января 1929 года, Звартавская волость — 6 марта 2020) — советский и латвийский селекционер, эмитированный ученый. Известен как селекционер гладиолусов (автор 157 сортов). Хабилитированный доктор биологии. Редактор журнала «Сад и пасека». Член Всесоюзного Ботанического общества (1954). Директор Ботанического сада Латвийского университета (1953—1955). Автор более 1050 публикаций. Командор Большого креста ордена Трёх звёзд (1999 год).

Главные публикации:
 Pārskats par meloņu kultūru brīvā dabā Latvijas PSR. LVU Botāniskā dārza raksti, XV, Nr.1, 1954. 27 lpp.
 LVU botāniskais dārzs. Sastādītājs un daļas autors. Rīga, Liesma, 1955. 244 lpp.
 Latvijas PSR savvaļas dekoratīvie augi". LZA BD rakstu krājums Daiļdārzniecība, IV, Rīga, 1962. 31 lpp.
 Daži dekoratīvie savvaļas floras augi Latvijā. Pirmās zinātniskās konferences darbi par augu resursu izpēti un *bagātināšanu Baltijas valstīs un Baltkrievijā. Viļņa, 1963., kr. val.
 Ziedošais mūžs". Latvijas dārzkopības tēva Pētera Dindoņa piemiņai. Rīga, Liesma, 1967. 48 lpp.
 Puķkopība. Āra puķes. Sastādītājs un daļu autors. Rīga, Liesma, 1967. 352 lpp.
 Mācību līdzekļa kursiem «Puķkopība» sastādītājs un daļu autors. Rīga, Liesma, 1968. 240 lpp.
 Apstādījumi laukos. Sastādītājs. Rīga, Liesma, 1969. 350 lpp.
 Perspektīvu mazizplatītu tulpju šķirņu introdukcijas rezultāti. — Grāmatā «Augu introdukcija un selekcija». Rīga, Liesma", 1972.
 Narcises. Daļas autors. Rīga, Liesma, 1979.
 Gladiolu Avīze. Rīga, 1998. 64 lpp.
 Latvijas selekcionāru ziedi". Daļas autors. Rīga, Jumava, 1999. 160 lpp.
 Īrisu Avīze. Rīga, 1999. 64 lpp.
 Peonijas. Rīga, 2007. 64 lpp..

Примечания

Ссылки 
 сайте izgudrojumi.lza.lv
 на сайте Латвийского университета

Авторы ботанических таксонов
Ботаники Латвии
Ботаники СССР
Преподаватели Латвийского университета
Выпускники Латвийского университета